Sezon 2021 Formuły 3, oficjalnie FIA Formula 3 Championship 2021 – trzeci sezon wyścigów Mistrzostw Formuły 3. Służy jako trzeci poziom wyścigów organizowanych przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), zaraz po Mistrzostwach Świata Formuły 1 i Formule 2.

Lista startowa 
Wszystkie drużyny jeździły bolidem Dallara F3 2019 z silnikiem Mecachrome oraz z oponami Pirelli.

Źródło:

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja generalna 
Punktacja w sprincie (wyścig pierwszy i drugi):

Punktacja w wyścigu głównym (wyścig trzeci):

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy 

Formuła 3
2021 w wyścigach samochodowych